

Geografia
Otter – comune della Bassa Sassonia (Germania)
Isola di Otter – isola dell'arcipelago delle Aleutine (Alaska)

Mitologia
Otter – altro nome di Ótr, personaggio della mitologia norrena

Persone
Butch Otter – politico statunitense